Nucșoara több romániai település neve:
 Nucșoara, Argeș megye
 Nuksora, Hunyad megye
 Nucșoara de Jos, Prahova megye
 Nucșoara de Sus, Prahova megye